Palo de agua puede referirse a:

 el palo de lluvia, instrumento musical; 
 el nombre común de la planta Boerhavia diffusa;
 el nombre común de la planta Dendropanax arboreus;
 el nombre común de la planta Dracaena fragrans;
 el nombre común de la planta acantácea Trichanthera gigantea.